Toponímia:
 Le Fresne (Eure), municipi al departament de l'Eure  (regió de Normandia, França)
 Le Fresne (Marne), municipi al departament del Marne  (regió del Gran Est, França)
 Fresne-l'Archevêque, municipi al departament de l'Eure  (regió de Normandia, França)
 Le Fresne-Camilly, municipi al departament de Calvados  (Normandia)
 Fresne-Cauverville, municipi al departament de l'Eure  (Normandia)
 Fresne-Léguillon, municipi al departament de l'Oise  (regió dels Alts de França, França)
 Le Fresne-sur-Loire, municipi al departament de Loira Atlàntic (regió del País del Loira, França)
 Fresné-la-Mère, municipi  al departament de Calvados  (regió de Normandia, França)
 Fresne-le-Plan, municipi  al departament del Sena Marítim  (Normandia)
 Le Fresne-Poret, municipi  al departament de la Manche  (Normandia)
 Fresne-lès-Reims, municipi al departament del Marne  (regió del Gran Est, França)
 Fresne-Saint-Mamès, municipi  al departament de l'Alt Saona  (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Saint-Côme-de-Fresné, municipi  al departament de Calvados  (regió de Normandia, França)
 Saint-Mards-de-Fresne, municipi  al departament de l'Eure  (Normandia)
 Saint-Pierre-du-Fresne, municipi al departament de Calvados  (Normandia)
 Cantó de Fresne-Saint-Mamès, cantó al districte de Vesoul (departament de l'Alt Saona, França)
 Biografies:
 Charles du Fresne, sieur du Cange (Amiens, 1610 - París, 1688), filòleg, lexicògraf i historiador  
 Marc-Joseph Marion du Fresne o Nicolas Thomas Marion du Fresne (Saint-Malo, 1724 - Bay of Islands, Nova Zelanda, 1772), navegant i explorador francès